Рододе́ндрон гренла́ндский () — вид низких кустарников из рода Рододендрон семейства Вересковые.

Ранее вид относили к роду  и его правильным названием было , в русскоязычной литературе вид в большей степени известен именно под этим названием.

Описание 

Кустарник высотой около полуметра (редко до 2 м) с вечнозелёными листьями 20-60 мм длиной и 3-15 мм шириной. Листья морщинистые сверху, снизу густо опушены волосками окрашенными от белого до красно-коричневого цвета, волнистые по краям. Крошечные белые цветы собраны в полусферические соцветия и очень ароматные.

Ареал 
Вид распространён по всей Арктике. В Европе он доходит до Альп, а в Северной Америке его ареал простирается до севера Пенсильвании, Огайо и Нью-Джерси на востоке и Орегона на западе. Он растёт на болотах и на влажных побережьях, а иногда и на скалистых склонах Альп.

Применение 
 Используется в фитотерапии.

В культуре 
В условиях Нижегородской области зимостоек. Семена вызревают.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 

гренландский
Флора Евразии
Флора Северной Америки